Gafa: peça metàl·lica, de fusta o de plàstic emprada per aguantar dues peces juntes, o subjectar quelcom que hom treballa 
 Gafa de raier o de mariner: pal llarg, amb un ganxo en un extrem, emprat controlar els rais o pels mariners en l'amarratge
 Gafa de ballesta: peça amb un ganxo emprada per poder parar la ballesta.
 Gafa d'estendre la roba.
 Gafa (construcció): argolla proveïda d'una pota (punxeguda o ample i plana) per encastar a la paret, per a fixar peces de fusta a l'obra (p.e.: bastiments)
 Gafa de ferrer o de boter: peça de ferro emprada per a subjectar peces calentes (ferradures, cèrcols)

Vegeu també 
 Gafet (desambiguació)